Бульвар Михайла Жванецького (раніше — Комсомольський бульвар, до 5 квітня 2009 — Бульвар мистецтв) — вулиця в Одесі. Один з п'яти бульварів міста.

Історія 
До 5 квітня 2009 року бульвар мав назву Бульвар Мистецтв, оскільки тут розташовується виставковий зал Одеського відділення Спілки художників. Рішення перейменувати бульвар було прийнято на честь 75-річчя Почесного громадянина Одеси — письменника Михайла Жванецького.

Пам'ятки 
 Монумент апельсину
 Памятник конструктору О. Е. Нудельману

Примітки

Джерела 
 Пилявский В. А., «Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие». — 2-е изд. — Одесса: «Optimum», 2010 г. — 276 с. — ISBN 978-966-344-377-5.

Посилання 
 
 Бульвар Жванецкого  // Проект «Чисто Одесский сайт».
 Бульвар Жванецкого (Комсомольский)  // ИА «Вікна-Одеса»
 ОДЕССКИЕ УЛИЦЫ — старые и новые названия, описание  // Одесский портал.
 Путеводитель по Одессе. Улицы Одессы. Бульвар Михаила Жванецкого. Топонимическая справка. // odessitclub.org 
 Официальный сайт города Одесса. Нормативные акты. Решения городского совета. Рішення Одеської міської ради № 4086-V від 05.04.2009 р. «Про відзначення 75-річчя з дня народження видатного письменника-сатирика М. М. Жванецького». // odessa.ua 
 Официальный сайт города Одесса / Новости 

Бульвари Одеси
Михайло Жванецький